New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2010 – trzydziesta czwarta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 9–10 stycznia 2010 roku w Queenstown.

W turnieju wzięło udział szesnaście zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Z zawodów z powodów finansowych wycofała się drużyna Canterbury. W sobotę na trybunach zjawiło się ponad pięć tysięcy widzów, dzień później ich liczba była wyraźnie niższa z powodu padającego deszczu.

Po dwunastu latach przerwy triumfował zespół Waikato dzięki przyłożeniu zdobytemu przez Tima Mikkelsona w ostatniej akcji meczu, a najlepszym zawodnikiem turnieju został reprezentujący Taranaki Ben Souness.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w rugby union
2010 w Nowej Zelandii